Alfons Van Hee, Belgisch priester en Vlaams activist
 Edmond Van Hee, Belgisch politicus
 Georges Van Hee, Belgisch politicus
 Joseph Van Hee, Belgisch advocaat en politicus
 Kim Van Hee, Belgisch zangeres, bekend onder het pseudoniem Kim Kay
 Marie-José Van Hee, Belgisch architecte
 Miriam Van hee, Belgisch dichteres

Zie ook 
 Hee (doorverwijspagina)

Nederlandse of Vlaamse achternaam